Саубет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Саубет — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Саубет — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.